Otterloo ist der Familienname folgender Personen:

 Rogier van Otterloo (1941–1988), niederländischer Musiker und Orchesterleiter
 Rutger van Otterloo (* 1959), niederländischer Musiker
 Willem van Otterloo (1907–1978), niederländischer Musiker, Dirigent und Komponist 

Siehe auch:
 Otterlo, Dorf in der Gemeinde Ede, Provinz Gelderland, Niederlande